OXF steht für:
 Bahnhof Oxford, Oxford, Stationscode
 London Oxford Airport, IATA-Code
 Oxfordshire, englische Grafschaft, Chapman-Code

Oxf steht für:
 University of Oxford

Abkürzung